È stata la prima edizione del torneo.

In finale Jamie Murray e Bruno Soares hanno sconfitto Juan Sebastián Cabal e Robert Farah con il punteggio di 6–3, 7–6(7).

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il primo turno.

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (campioni)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Henri Kontinen (secondo turno)

 Marcus Daniell /  Michael Venus (quarti di finale)
 Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (quarti di finale)
 Luke Bambridge /  Dominic Inglot (secondo turno)
 Aleksandr Bublik /  Andrej Golubev (quarti di finale)

Wildcard 

  Robin Haase /  Sam Querrey (secondo turno)

 Christopher O'Connell /  Aleksandar Vukic (primo turno)

Alternate 

  Roberto Carballés Baena /  Pablo Cuevas (secondo turno)

 Tristan Schoolkate /  Dane Sweeny (primo turno, ritirati)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Great Ocean Road Open 2021